Piotr Maślanka (ur. 1977) – polski perkusista
 Piotr Maślanka (ur. 1991) - polski piosenkarz, producent muzyczny 
 Piotr Maślanka (ur. 1981) – polski wokalista, multiinstrumentalista, założyciel agencji wydawniczej Karrot Kommando

Przypisy